Anexo:Municipios de Bolívar puede referirse a los siguientes anexos:

 Anexo:Municipios de Bolívar (Colombia).
 Anexo:Municipios de Bolívar (Venezuela).